Die Segunda División 1939/40 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga und die erste nach dreijähriger Unterbrechung aufgrund des Spanischen Bürgerkriegs. Sie begann am 3. Dezember 1939 und endete am 3. März 1940. Zwischen dem 10. März und 5. Mai 1940 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurde Murcia FC.

Vor der Saison 
40 Mannschaften spielten in fünf Gruppen zu je acht Teams. Die Gruppensieger ermittelten in der Aufstiegsrunde einen direkten Aufsteiger in die Primera División, da Real Oviedo wieder in die Primera División zugelassen wurde. Der Zweite spielte gegen den Drittletzten der Primera División in der Relegation um den Aufstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahm CA Osasuna teil, sowie 21 Aufsteiger, zwei davon (FC Levante und Gimnastico Valencia) fusionierten vor Saisonstart zu UD Levante Gimnastico.

Gruppe 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 4 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 5 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Murcia FC

 Absteiger in die Tercera División
 RD Oriamendi, Deportivo Torrelavega, Sestao SC, SD Erandio Club, Deportivo Alavés, CE Constància, CD Granollers, CD Mallorca,AD Ferroviaria, FC Alicante, Imperio FC, Burjassot CF, FC Elche, Murcia Imperial, Onuba FC, Ceuta SC, EHÁ Tanger.

 Absteiger aus der Primera División
 Betis Sevilla
 Racing Santander

 Aufsteiger in die Segunda División
 keiner

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

1939/40
Fußballsaison 1939/40